Fuori orario si può riferire a:
 Fuori orario (After Hours) – film di Martin Scorsese del 1985
 Fuori orario. Cose (mai) viste – programma televisivo di Rai 3
 Fuori orario – album del gruppo Bandabardò

Pagine correlate 
After Hours